Спийд метълът е поджанрова разновидност на хевиметъла, който се родил през ранните осемдесетте на XX век и е пряк музикален предшественик на траш метъла. Когато за първи път спийд метълът се оформя като жанр, той увеличава темпото, което било използвано дотогава от групи като Джудас Прийст, Блек Сабат и Дийп Пърпъл, като оставил мелодиката на същото ниво, на което било използвано от тези споменати групи. Много елементи в спийд метъла произхождат от музиката на така наречените британски „Нова вълна в британския хевиметъл“ групи като ги слива със стиловите достижения на пънк рока от седемдесетте години на XX век.

Списък със спийд метъл групи 
 Sonata Arctica
 Helloween
 Stratovarius
  Motorhead
  Круиз
  Accept
  Gamma Ray
  Judas Priest
  Megadeth

Метъл жанрове